Ben-Ari peut désigner :
Yehezkel Ben-Ari (1943-), neurobiologiste français d'origine israélienne ;
Michael Ben-Ari (1963-), homme politique israélien ;
Miri Ben-Ari (1978-), violoniste israélienne.